Élise Tielrooy (1964-), est une actrice et écrivaine française ;
 Johannes Tielrooy (1886-1953), est un critique littéraire néerlandais ;
  (?-), .
Patronyme néerlandais